Континентальная федерация гандбола Океании (, сокр. OCHF) — структура, управляющая гандболом в странах Австралии и Океании. Объединяет 20 национальных федераций. Представляет Международную федерацию гандбола (ИГФ) в регионе. Президентом OCHF является Рикардо Блас (Гуам).

История 
Федерация гандбола Океании (OHF) была основана в 1999 году. В 2008 получила нынешнее название. В настоящее время OCHF объединяет 20 национальных федераций.

В 2004 был проведён первый Тихоокеанский Кубок среди мужских национальных сборных команд. Первый аналогичный женский турнир прошёл в 2005 году. С 2010 турниры сильнейших сборных региона носят название чемпионат (Кубок) Океании.

Структура OCHF 
Высший орган Континентальной федерации гандбола Океании — Конгресс, проводимый раз в два года.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед OCHF, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирают Исполнительный комитет (Исполком) из 9 членов, который проводит в жизнь решения Конгресса, а также организует повседневную деятельность OCHF. Руководит работой Исполкома президент OCHF.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Континентальной федерации гандбола Океании отвечает за проведение следующих турниров:

 Чемпионаты Океании среди национальных сборных команд — один раз в два года по чётным (мужчины) и нечётным (женщины) годам (проводились до 2016 года);
 Чемпионаты Океании среди молодёжных сборных команд;
 Чемпионаты Океании среди юниорских сборных команд;
 Кубок чемпионов Океании среди клубных команд;
 Чемпионаты Океании по пляжному гандболу

Члены OCHF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт OCHF

Гандбольные организации